Be Quick staat voor wees snel, een term die terugkeert in de naam van sportclubs. Het kan verwijzen naar de volgende termen:

 Be Quick (korfbal), een korfbalvereniging uit Nuland
 Be Quick '28, een sportclub in Zwolle.
 Be Quick 1887, een sportclub in Groningen.
 Be Quick Dokkum, een voetbalvereniging uit Dokkum.
 ZVV Be Quick, een voetbalclub uit Zutphen.
 GLTC Be Quick, een tennisclub uit Gouda.